Toeristische attractie, zoals
 Museum
 Bezienswaardigheid
 Attractiepark
 Lijst van attractietypen, een soort attractie in een attractiepark of op een kermis

Zie ook 
 Aantrekking (doorverwijspagina)